Mineral Springs (Arkansas)
Mineral Springs (Carolina do Norte)
Ou ainda:
Warm Mineral Springs

Desambiguações de topônimos